

Мазанкі — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мазанкі — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства